John Ellis može biti:

Znanstvenici 
 John Ellis (prirodoslovac) (1710. – 1776.), engleski botanički ilustrator
 John Ellis (fizičar) (1946.), britanski teorijski fizičar
 John Millott Ellis (1831. – 1894.), abolicionist i predsjednik koledža Oberlin
 R. John Ellis (1935.), britanski biokemičar
 John Ellis (liječnik), Sir (1916. – 1998.), dekan londonskog medicinskog koledža 1968. – 1980.
 John Ellis (medijski akademik) (1952.), britanski teoretičar medija i televizijski producent

Športaši
 John Ellis (bejzbolaš) (1948.), profesionalni bejbolaš 1969. – 1981.
 John Ellis (kriketaš), engleski kriketaš
 John Ellis (nogometaš), igrač australskog nogometa
 John Ellis (igrač golfa) (1979.), američki igrač golfa

Ostali 
 John Ellis (vjerski pisac) (oko 1598. – 1665.), velški vjerski pisac
 John Ellis (dužnosnik) (oko 1643. – 1738.), engleski politički dužnosnik, član parlamenta
 John Ellis (klerik) (1634. – 1735.), velški duhovnik, rektor Llanbedr-y-Cennina) i antikvar
 John Ellis (krvnik) (1874. – 1932.), državni zaposlenik britanske vlade u ranom 20. stoljeću
 John Ellis (gitarist) (1952.), utemeljitelj punk sastava The Vibrators
 John Ellis (bubnjar) (19. rujna 1951., West Bromwich, Staffordshire), član prvotnih postava sastava Judas Priest
 John Ellis (južnoafrički glazbenik) (1972.), pjevač, tekstopisac i gitarist, radio s Tree63
 John Ellis (kanadski glazbenik), kanadski blues gitarist